Carrier ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Carrier (1924–2020), französischer Widerstandskämpfer; Illustrator
 Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1824–1887), französischer Bildhauer und Zeichner
 Alexandre Carrier (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler
 Carl Carrier (* 1972), britischer Biathlet
 Chester O. Carrier (1897–1980), US-amerikanischer Politiker
 Corey Carrier (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler
 George F. Carrier (1918–2002), US-amerikanischer Mathematiker und Physiker
 Hervé Carrier (1921–2014), kanadischer Jesuit und Soziologe
 Jean-Baptiste Carrier (1756–1794), französischer Revolutionär
 François Carrier (* 1961), kanadischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Louis-Robert Carrier-Belleuse (1848–1913), französischer Maler und Bildhauer
 Martin Carrier (* 1955), deutscher Philosoph und Träger des Leibniz-Preises

 Pierre Carrier-Belleuse (1851–1932), französischer Maler
 Richard Carrier (* 1969), US-amerikanischer Historiker und Philosoph
 Robert Carrier (1923–2006), britischer Koch
 William Carrier (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Willis Carrier (1876–1950), US-amerikanischer Ingenieur und Erfinder

Carrier (von  ‚tragen‘) bezeichnet:
 Carrier (Chemie)
 Spezielle Transportproteine in der Biologie
 Chlororganische Carrier, Lösungsmittel zur Färbung von Kunstfasern mit Dispersionsfarbstoffen
 Carrier (Taubenrasse), eine Taubenrasse
 Trägerfrequenz in der Funk- und Kommunikationstechnik
 Carrier (Unternehmen), ein US-amerikanisches Unternehmen
 Carrier Carrosserie, ein französischer Bushersteller
 Carrier (Volk), eine nordamerikanische Ethnie; auch deren Sprache
 Flugzeugträger beim Militär
 Unternehmen, die mit dem Transport von Waren, Personen oder Daten befasst sind
 Im Luftverkehr eine Fluggesellschaft (siehe auch Flagcarrier)
 Telefongesellschaften, die Betreiber von Telefonnetzen sind (Wenn das Netz auf eine bestimmte Stadtregion begrenzt ist, spricht man von einem „City-Carrier“.)
 einen Träger oder Transportbehälter für Werkstücke oder Proben

im NRHP gelistete Objekte:
 Carrier Houses, in Rutherfordton, North Carolina, ID-Nr. 92000681
 Carrier Mills Archeological District, in Carrier Mills, Illinois, ID-Nr. 78001184

Siehe auch:
 Carrière (Begriffsklärung)
 Karrier
 Träger (Begriffsklärung)